Rougier ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Rougier (1892–1984), französischer Komponist, Lehrer und Organist
 Henri Rougier (1876–1956), französischer Rad- und Automobilrennfahrer sowie Flugpionier
 Jean Rougier (1885–1952), französischer Politiker der SFIO
 Louis Rougier (1889–1982), französischer Philosoph und Professor an der Universität der Franche-Comté

Siehe auch:
 Rougier Hill, Hügel in der ostantarktischen Ross Dependency